Ромні () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Джордж Ромні (; 1734—1802) — англійський портретист кінця 18 століття.
 Джордж Вількен Ромні (; 1907—1995) — американський бізнесмен і політик, міністр житлового будівництва і міського розвитку США (1969—1973).
 Енн Ромні (; 1949) — дружина американського бізнесмена і політика Мітта Ромні
 Мітт Ромні (; нар. 1947) — американський політик, колишній губернатор штату Массачусетс з 2003 по 2007.

Інше 
 Ромні — місто у штаті Західна Вірджинія (США).

Див. також 
 Ромни

Англійські прізвища